Ел Пичи има више значења:

 Ел Пичи (Сучијате), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Пичи (Лазаро Карденас), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Пичи (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику